

Населені пункти та їхні частини
 Плянта — село в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Плянта — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Плянта — село в гміні Наровка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Плянта — частина села Нова Сьвідзялувка в гміні Кринкі Сокульського повіту Підляського воєводства

Примітки